Mocky ist der Name folgender Personen:

 Mocky, kanadischer Popsänger
 Jean-Pierre Mocky (1933–2019), französischer Filmregisseur